Euchaeta är ett släkte av kräftdjur. Euchaeta ingår i familjen Euchaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Euchaeta